Le jeudi  est le 15 jour de l'année 1857.

Naissances 
 Kakichi Mitsukuri (mort le ), zoologiste japonais
 Richard Birdsall Rogers (mort le ), ingénieur canadien en construction et en mécanique
 Uemura Masahisa (mort le ), pasteur, théologien et critique japonais

Événements 
 Début de la publication du journal El Museo Universal.

Voir aussi 
 15 janvier et janvier 1857